

Geografia

Romania
 Corbu, comune del distretto di Costanza
 Corbu, comune del distretto di Harghita
 Corbu, comune del distretto di Olt

Moldavia
 Corbu, comune del distretto di Dondușeni